Solja est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1990), pongiste autrichienne
Olli Solja (né en 1923), joueur finlandais de hockey sur glace
Paavo Solja (né en 1925), joueur finlandais de hockey sur glace
Petrissa Solja (née en 1994), pongiste allemande

Homonymie de patronyme